7-й отдельный мотоциклетный полк — воинское подразделение вооружённых сил СССР в Великой Отечественной войне.

История 

Полк сформирован в марте 1941 года под Ленинградом, в составе 10-го механизированного корпуса.

В составе действующей армии с 22.06.1941 по 14.08.1941 года

На 22.06.1941 дислоцировался в Новом Петергофе. Вместе с корпусом поднят по тревоге 22.06.1941 и маршем переброшен северо-восточней Выборга. С начала июля 1941 года вёл бои в Карелии, отходя севернее Ладожского озера. 22.07.1941 на реке Видлица вошёл в состав Олонецкой оперативной группы вместе с 452-м мотострелковым полком и 3-й бригадой морской пехоты. Группе предстояло перейти 22.07.1941 в наступление с рубежа реки Видлица и овладеть районом Салми. Наступление вначале развивалось успешно. Пехота продвинулась на 5-8 километров, но противник ударив во фланг советской группировке, вынудил её к отходу на реку Тулоксу, в 15 километрах восточнее Видлицы.

14.08.1941 года полк переформирован в 719-й стрелковый полк.

Подчинение

Командиры 
 Степанов Георгий Васильевич, подполковник, с сентября 1945
 Виктор Викторович Лейцингер, майор (умер от ран в эвакогоспитале 29.12.1945 г.)
 Борис Васильевич Инюшин, капитан
 Вадим Николаевич Соболев майор (c 15.07.1941 — погиб 13.08.1941).

См. также 
 10-й механизированный корпус

Ссылки 
 Справочники и форум на Солдат.ру
 Перечень № 14 танковых, самоходно-артиллерийских и мотоциклетных полков со сроками их вхождения в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945
 10-й механизированный корпус

Мотоциклетные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1941 году